Медична вулиця — вулиця у місті Апостоловому.
Медична вулиця — вулиця у місті Бердичеві.
Медична вулиця — вулиця у місті Березані.
Медична вулиця — вулиця у місті Бершаді.
Медична вулиця — вулиця у місті Гайвороні.
Медична вулиця — вулиця у місті Горлівці.
Медична вулиця — вулиця у місті Довжанську.
Медична вулиця — вулиця у місті Долині.
Медична вулиця — вулиця у місті Донецьку.
Медична вулиця — вулиця у місті Жмеринці.
Медична вулиця — вулиця у місті Запоріжжі.
Медична вулиця — вулиця у місті Золотому.
Медична вулиця — вулиця у місті Кадіївці.
Медична вулиця — вулиця у місті Калуші.
Медична вулиця — вулиця у місті Кам'янському.
 Медична вулиця — вулиця у місті Києві.
Медична вулиця — вулиця у місті Красногорівці.
Медична вулиця — вулиця у місті Кривому Розі.
Медична вулиця — вулиця у місті Новограді-Волинському.
Медична вулиця — вулиця у місті Покрові.
Медична вулиця — вулиця у місті Полтаві.
Медична вулиця — вулиця у місті Рівному.
Медична вулиця — вулиця у місті Слов'янську.
Медична вулиця — вулиця у місті Харкові.
Медична вулиця — вулиця у місті Хмельницькому.

Медична вулиця — колишня назва вулиці Георгія Дзяка у місті Дніпрі.

Вулиці